Тијера Колорада има више значења:

 Тијера Колорада (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Колорада (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Колорада (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Колорада (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Колорада (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Колорада (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Колорада (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Колорада (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Колорада (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тијера Колорада (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Колорада (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Колорада (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Колорада (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Колорада (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Колорада (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Колорада (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Колорада (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Колорада (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Колорада (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Колорада (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Колорада (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Колорада (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Колорада (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Колорада (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Колорада (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Колорада (Запотитлан Таблас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Колорада (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Колорада (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тијера Колорада (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тијера Колорада (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијера Колорада (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тијера Колорада (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тијера Колорада (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Коикојан де лас Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Сантијаго Нилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада, Парахе ел Пантеон (Сан Андрес Уајапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада, Ел Мирадор (Сан Андрес Нуксињо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Сан Бартоломе Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Сан Кристобал Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Сан Фелипе Техалапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Сан Франсиско Телистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада, Агва Колорада (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Сан Лорензо Албарадас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Сан Лукас Зокијапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Сан Мигел Ваутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Сан Мигел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Сан Педро ел Алто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Сан Педро Теозакоалко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Сан Симон Заватлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Санта Катарина Истепехи), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Санта Марија Апаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Санта Марија Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Санта Марија Заниза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Сантијаго Апоала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Сантијаго Тетепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Колорада (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тијера Колорада, Километро 25 (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тијера Колорада (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тијера Колорада (Тилапа), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тијера Колорада (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Тијера Колорада (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Тијера Колорада, Висенте Гереро 3. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Тијера Колорада, Ел Индио (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Тијера Колорада (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Колорада (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Колорада (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Колорада (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Колорада (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Колорада (Сан Андрес Тенехапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Колорада (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Колорада (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Колорада (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Колорада (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Колорада (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику